Подбережье — деревня в Логозовской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена на левом берегу реки Каменка, в 15 км к северо-западу от центра города Пскова и в 11 км к северо-западу от Неёлово.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района